Cottonwood ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cottonwood (Alabama)
 Cottonwood (Arizona)
 Cottonwood (Colorado)
 Cottonwood (Idaho)
 Cottonwood (Illinois)
 Cottonwood (Kalifornien)
 Cottonwood (Louisiana)
 Cottonwood (Minnesota)
 Cottonwood (Montana)
 Cottonwood (New Mexico)
 Cottonwood (Oklahoma)
 Cottonwood (South Dakota), im Jackson County
 Cottonwood (Texas)
 Cottonwood (Utah)

Cottonwood  steht für:
 Kanadische Schwarz-Pappel im englischsprachigen Raum

Siehe auch:
 Cottonwood Township
 Cottonwood Airport
 Cottonwood Baptist Church
 Cottonwood Cemetery
 Cottonwood Island
 Cottonwood River